Die Bezeichnung Ural-Werk steht für folgende russische Betriebe:
 das LKW-Werk in Miass, Oblast Tscheljabinsk, siehe Uralski Awtomobilny Sawod
 das Motorradwerk in Irbit, Oblast Swerdlowsk, siehe Irbitski Motozikletny Sawod